L'evento (L'Événement) – romanzo di Annie Ernaux del 2000
La scelta di Anne - L'Événement (L'Événement) – film del 2021 diretto da Audrey Diwan